Ла-Пас () — департамент Боливии.

Площадь — 133 985 км². Население 2 839 946 жителей (2010).

Административный центр — город Ла-Пас. В юго-западном направлении от столицы находятся развалины древнего городища Тиуанако. Существенная часть департамента находится на плато Альтиплано. 77,46 % взрослых — индейского происхождения.

Административное деление 
Департамент разделяется на 20 провинций:

Примечания